Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Guangzhou International Women’s Open 2014 des Damentennis. Insgesamt nahmen 18 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Guangzhou